Narcos: Rise of the Cartels () — компьютерная игра в жанре пошаговой стратегии, разработанная Kuju Entertainment и изданная Curve Digital. Она была выпущена 19 ноября 2019 года на Windows и PlayStation 4, версии для Xbox One и Nintendo Switch вышли в свет 21 и 22 ноября 2019 года, соответственно. Лор игры основан на телесериале Нарко.

Действия в игре происходят с видом сверху, однако игрок может переключиться к виду от третьего лица.

Выпуск 
Ещё в марте 2018 года было объявлено, что телесериал Нарко получит реализацию игры для ПК и консолей, информация о дате выпуска были впервые объявлены в ноябре 2018 года.

Сеттинг 
Действие происходит во время событий первого сезона сериала Нарко. У игрока есть возможность поиграть на стороне Наркос или УБН (управление по борьбе с наркотиками). Локации и персонажи игрового мира были смоделированы по мотивам сериала.

Оценки 

Narcos: Rise of the Cartels в основном была воспринята негативно.

Общая оценка на агрегаторе Metacritic составила 45 из 100, основываясь на 14 отзывах.

В Riot Pixels написали, что Narcos: «Rise of the Cartels – очень странный проект, вызывающий неудобные вопросы», они отметили, что в игре есть «глюки» и бесполезная экономика.

В журнале PC Gamer написали, что у игры узкие рамки.

Примечания 

Пошаговые стратегии
Игры для PlayStation 4
Игры для Nintendo Switch
Игры для Xbox One